Den Røde Garde refererer til socialistiske eller kommunistiske militser eller væbnede korps:

 Den Røde Garde (Finland), under Den Finske Borgerkrig.
 Den Røde Garde (Rusland), under Oktoberrevolutionen og Den Russiske Borgerkrig.
 Den Røde Garde (Bayern), da Bayern var en sovjetrepublik.
 Den Røde Garde (Ungarn), da Ungarn var en sovjetrepublik (1918-1919).
 Den Røde Garde (Kina), i Folkerepublikken Kina under Kulturrevolutionen. 
 Den Røde Garde (Danmark), i Danmark.